Лома Алта има више значења:

 Лома Алта, Ла Лома (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лома Алта (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лома Алта (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лома Алта, Лас Гранхас (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лома Алта (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Алта (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Алта (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Алта (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лома Алта (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Алта (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Алта, Баранка де ла Лома (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Алта (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Алта (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта, Пурификадора Сан Мигел (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Алта (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Алта (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Алта (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Алта (Копандаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Алта (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Алта (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лома Алта, Лома Алта Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Алта (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Алта, Амплијасион де Лома Алта (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Алта (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Алта (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Алта (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Алта (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Алта (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Алта (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Алта (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Алта (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Алта (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Алта (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Алта (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома Алта (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Алта (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Алта (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Алта, Лома Алта де Гомез Фаријас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Алта (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Алта (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Алта (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Алта (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Алта (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Алта (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику